Комарице могу бити:

 Горње Комарице, насељено мјесто у градској општини Пивара, град Крагујевац, Република Србија
 Доње Комарице, насељено мјесто у градској општини Пивара, град Крагујевац, Република Србија